

Biografia
Martín Deus è nato nel 1979 a La Plata, in Argentina, ed ha studiato cinema alla International Film School di San Antonio de los Baños, a Cuba.

Filmografia

Regista 
 Bestias y bellas (2002) - documentario
 Besos sin futuro (2004) - cortometraggio
 La escala Benzer (2007) - cortometraggio
 Amor crudo (2008) - cortometraggio
 Nocturno (2009) - cortometraggio
 El prisionero (2012) - cortometraggio
Mi mejor amigo (2018)

Sceneggiatore 
 Bestias y bellas, regia di Martín Deus (2002) - documentario
 Besos sin futuro, regia di Martín Deus (2004) - cortometraggio
 La escala Benzer, regia di Martín Deus (2007) - cortometraggio
 Amor crudo, regia di Martín Deus (2008) - cortometraggio
 Nocturno, regia di Martín Deus (2009) - cortometraggio
 El prisionero, regia di Martín Deus (2012) - cortometraggio
Mi mejor amigo, regia di Martín Deus (2018)

Produttore

Cinema 
Besos sin futuro, regia di Martín Deus (2004) - cortometraggio
La escala Benzer, regia di Martín Deus (2007) - cortometraggio
Nocturno, regia di Martín Deus (2009) - cortometraggio
Amor crudo, regia di Martín Deus (2008) - cortometraggio

Televisione 
 My japi birday - serie TV (2017)

Riconoscimenti 
Cannes Cinéphiles
 2018 – Grand Prix per Mi mejor amigo
OUT at the Movies Int'l LGBT Film Fest
 2018 – Premio della giuria alla migliore sceneggiature per Mi mejor amigo

Collegamenti esterni